Řídký peut désigner : 
 Řídký : une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice, en République tchèque ;  
 Jaroslav Řídký (1897-1956) : un compositeur tchèque.  

Homonymie